Фа́йинген-ан-дер-Энц () — город в Германии между Пфорцхаймом и Людвигсбургом, расположен в земле Баден-Вюртемберг. 

Подчинён административному округу Штутгарт. Входит в состав района Людвигсбург.  Население составляет 28 833 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 73,41 км². Официальный код — 08 1 18 073.

Город подразделяется на 8 городских районов.

История 
Предполодительно, Файинген мог быть основан в 799 году, но документы не ясны. В документах 1252 года Файинген упоминается непосредственно как город, основанный графом Готфридом фон Файингеном. Город несколько раз переходил из рук в руки. В XVI веке он стал протестантским городом. Во время Тридцатилетней войны Файинген осаждался как протестантскими, так и католическими войсками. Последствия революции 1848 года вызвали неурожай и инфляцию, а население города сократилось за счёт большой эмиграции. В начале 1900-х годов соединение с сетью железных дорог привело к росту города. В 1938 году Файинген стал региональным центром.

Во время Второй мировой войны здесь находился концлагерь Файинген-ан-дер-Энц.

Экономика 
Файхинген больше всего известен как центр виноделия. Также в городе работают JUNG Bonbonfabrik GmbH & Co (одна из старейших кондитерских фабрик в Германии), производители бытовой техники Fakir Hausgeräte GmbH и Stanzerei Dr. Karl Bausch GmbH & Co.

Известные уроженцы 
 Иоганн Якоб Циммерман (1644—1693) — немецкий нонконформистский богослов, милленарий, математик, астролог и астроном.
 Яков Фридрих Абель — (1751—1829) — немецкий философ.
  Карл Фридрих Генслер (1761—1825) — немецкий писатель, драматург и актёр.
 Константин Карл Герман фон Нейрат (1873—1956) — немецкий дипломат, министр иностранных дел Германии (1932—1938) и рейхспротектор Богемии и Моравии (1939—1943); обергруппенфюрер СС.
 Август Фридрих Кельнер (1885—1970) — немецкий военный юрист и политик (социал-демократ).
 Хартвиг Гаудер (1954—2020) — немецкий легкоатлет (спортивная ходьба), чемпион и призёр чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр, участник трёх Олимпиад, олимпийский рекордсмен.

Примечания

Литература 
 Aker, Gudrun and others: Die Stadtkirche in Vaihingen an der Enz. Kirchliches Leben unter dem Kaltenstein in acht Jahrhunderten. Mit Beiträgen von Gudrun Aker, Lothar Behr, Stefan Benning, Anne-Christine Brehm, Hartmut Leins, Manfred Scheck, Marc Wartner. Hrsg. von der Evangelischen Kirchengemeinde Vaihingen an der Enz anlässlich der Grundsteinlegung der Stadtkirchen-Erweiterung vor 500 Jahren. Vaihingen 2013.
 Behr, Lothar and others (Hrsg.): Geschichte der Stadt Vaihingen an der Enz. Vaihingen 2001.
 Keyser, Erich (Hrsg.): Württembergisches Städtebuch; Band IV Teilband Baden-Württemberg Band 2 aus "Deutsches Städtebuch. Handbuch städtischer Geschichte – Im Auftrage der Arbeitsgemeinschaft der historischen Kommissionen und mit Unterstützung des Deutschen Städtetages, des Deutschen Städtebundes und des Deutschen Gemeindetages. Stuttgart 1961.
 Paulus, Karl Eduard: Beschreibung des Oberamts Vaihingen. Hrsg. vom Königlichen topographischen Bureau. Stuttgart 1856.

Ссылки 
 Pictures of the concentration camp cemetery at Vaihingen/Enz at the Sites of Memory webpage
 Pictures of the military and refugee memorials in the municipal cemetery at Vaihingen/Enz at the Sites of Memory webpage
 official internetpresence of Vaihingen Enz town council
 internetpresence of district Aurich
 Presentation of district Kleinglattbach

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга